Келли Маккарти:
 Маккарти, Келли (род. 1969) — американская актриса и фотомодель, с 2008 года снимается в порнофильмах.
 Маккарти, Келли (род. 1975) — русско-американский баскетболист.